Zdrój (polnisch für Quelle) steht für:
 Zdrój, Namenszusatz bei polnischen Kurorten mit Thermal- oder Heilbad, ähnlich dem deutschen Bad
 Zdrój (Lelkowo), Ort in der Gemeinde Lelkowo der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Zdrój (Zeitschrift), polnische Literaturzeitschrift